Emmons ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur B. Emmons III, US-amerikanischer Politiker und Vizekonsul in Uruguay
 Aubrey Anderson-Emmons (* 2007), US-amerikanische Kinderdarstellerin
 Benjamin Emmons(1777–1843), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Bobby Emmons (1943–2015), US-amerikanischer Keyboarder
 Buddy Emmons (1937–2015), US-amerikanischer Pedal-Steel-Gitarrist
 Carlos Emmons (* 1973), US-amerikanischer Profifootballspieler
 Chester Emmons (1900–1985), US-amerikanischer Mykologe
 Della Gould Emmons (1890–1983), US-amerikanische Schriftstellerin
 Delos Carleton Emmons (1888–1965), US-amerikanischer Lieutenant General
 Ebenezer Emmons (1799–1863), US-amerikanischer Geologe
 Gary Emmons (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 George F. Emmons (1811–1884), US-amerikanischer Admiral
 George T. Emmons (1852–1945), US-amerikanischer Fotograf
 Howard Emmons (1912–1998), US-amerikanischer Physiker
 John Emmons (* 1974), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Kateřina Emmons (* 1983), tschechische Sportschützin

 Matthew Emmons (* 1981), US-amerikanischer Sportschütze
 Nathanael Emmons (1745–1840), US-amerikanischer Theologe
 Phillip Emmons, Geburtsname von Bentley Little (* 1960), US-amerikanischer Horrorromanautor
 Robert A. Emmons (* 1958), US-amerikanischer Professor für Psychologie
 Samuel Franklin Emmons (1841–1911), US-amerikanischer Geologe

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Emmons (Arkansas)
 Emmons (Minnesota)
 Emmons (New York)
 Emmons (Pennsylvania)
 Emmons (West Virginia)
 Emmons City, im Litchfield County, Connecticut – nicht mehr existent
 Emmons Corner, im Summit County, Ohio
 Emmons County, Verwaltungseinheit in North Dakota

Sonstiges:
 Emmons-Gletscher, Gletscher an der nordöstlichen Flanke des Mount Rainier, im US-Bundesstaat Washington
 USS Emmons (DD-457), Zerstörer der US-Navy im Zweiten Weltkrieg, 1945 versenkt
 Emmons Brook, Fließgewässer im Oneida County, New York
 Emmons Drain, Fließgewässer im Monroe County, Michigan
 Emmons Bayou, See im Bay County, Florida

Siehe auch:
 Emmons Lake
 Emons
 Emmens